Наталья Фёдоровна Падерина (ранее — Ахмертдинова, 1 ноября 1975 года, Свердловск) — стрелок из пистолета, член сборной России по пулевой стрельбе, серебряный призёр Олимпиады 2008 года в Пекине. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Начала заниматься стрельбой в Свердловске под руководством тренера И. Билых

Входит в состав сборной команды России с 1994 года. Выступает за ЦСК ВВС (Самара). Окончила Воронежский ГУФК.

Замужем, воспитывает двоих детей, живёт в Ижевске.

Хобби — чтение, рукоделие, активный отдых.

Спортивные достижения

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009)
 Почётная грамота Екатеринбургской городской Думы (2004)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Родившиеся в Екатеринбурге
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки России
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе